Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) – pittore ed architetto prussiano
 Ken Schinkel (1932) – dirigente sportivo, allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 Schinkel – comune tedesco
 5297 Schinkel – asteroide